Séguy ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Séguy (1689–1761), französischer römisch-katholischer Geistlicher
 Pierre Séguy (eigentlich: Otto Robert Steinschneider; 1921–2004), Widerstandskämpfer, Rundfunkpionier und Wegbereiter des französischen Chansons in Deutschland
 Raymond Gaston Joseph Séguy (1929–2022), französischer Geistlicher, Bischof von Autun